Piatti désigne :

Nom de famille  
 Carlo Alfredo Piatti, (1822-1901), est un violoncelliste et compositeur italien.
 Ignacio Piatti (1985-), est un joueur de football argentin.
 Pablo Piatti (1989-), est un joueur de football argentin.
 Prospero Piatti (1840-1902) est un peintre italien.
 Riccardo Piatti (1958-) est un entraîneur italien de tennis.

Instrument de musique  
 Le Piatti, est un violoncelle construit en 1720 par le luthier italien Antonio Stradivari.

Mode de locomotion 
 Le Piatti, est un scooter d'avant-garde, conçu en 1949.

Homonymie de patronyme